Білоруська футбольна вища ліга 2001 — 11-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Титул чемпіона вперше здобула Білшина.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Гомель взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як володар Кубку Білорусі 2001—2002.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на soccerway 
 Білоруська Вища ліга на rsssf  

2001
Білорусь
2001 у білоруському спорті